O termo SPC pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Secretaria de Previdência Complementar, um órgão público brasileiro que fiscaliza as sociedades de previdência privada
Sociedade de propósito específico, uma espécie de sociedade comercial
Serviço de Proteção ao Crédito, banco de dados com informações de pessoas físicas e jurídicas com inadimplências no comércio
Só Pra Contrariar, um grupo de pagode e atualmente samba-reggae brasileiro

Desambiguação